|-
|(29001)||2615 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,157|| align=right|5,29|| align=right|4,580||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29002)||2708 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,069|| align=right|4,29|| align=right|3,764||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29003)||2760 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,960|| align=right|0,039|| align=right|00,94|| align=right|5,093||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29004)||2767 P-L|| align=right|13,4|| align=right|3,251|| align=right|0,131|| align=right|2,43|| align=right|5,861||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29005)||2784 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,126|| align=right|0,048|| align=right|2,78|| align=right|5,527||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29006)||3091 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,943|| align=right|0,103|| align=right|9,73|| align=right|5,048||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29007)||4022 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,240|| align=right|0,183|| align=right|4,50|| align=right|3,352||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29008)||4044 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,970|| align=right|0,079|| align=right|9,31|| align=right|5,118||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29009)||4074 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,152|| align=right|00,62|| align=right|3,733||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29010)||4100 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,127|| align=right|12,94|| align=right|4,137||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29011)||4184 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,094|| align=right|5,67|| align=right|3,624||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29012)||4285 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,083|| align=right|8,96|| align=right|5,160||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29013)||4291 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,124|| align=right|8,88|| align=right|4,133||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29014)||4536 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,086|| align=right|2,40|| align=right|5,321||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29015)||4544 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,624|| align=right|0,069|| align=right|4,16|| align=right|4,249||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29016)||4591 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,547|| align=right|0,203|| align=right|7,59|| align=right|4,063||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29017)||4601 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,232|| align=right|2,97|| align=right|5,177||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29018)||6062 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,146|| align=right|2,07|| align=right|3,732||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29019)||6095 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,209|| align=right|0,128|| align=right|4,62|| align=right|5,748||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29020)||6274 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,182|| align=right|4,19|| align=right|4,117||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29021)||6613 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,220|| align=right|1,93|| align=right|3,744||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29022)||6630 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,067|| align=right|6,16|| align=right|3,429||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29023)||6667 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,968|| align=right|0,097|| align=right|9,75|| align=right|5,113||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29024)||6685 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,908|| align=right|0,043|| align=right|2,46|| align=right|4,957||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29025)||6710 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,064|| align=right|4,63|| align=right|4,599||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29026)||6774 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,155|| align=right|13,52|| align=right|4,104||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29027)||7587 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,120|| align=right|3,68|| align=right|4,148||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29028)||9097 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,582|| align=right|0,135|| align=right|7,13|| align=right|4,149||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29029)||9549 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,549|| align=right|0,153|| align=right|16,97|| align=right|4,069||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29030)||1034 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,184|| align=right|0,061|| align=right|4,21|| align=right|3,227||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29031)||1132 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,144|| align=right|1,32|| align=right|3,625||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29032)||2059 T-1|| align=right|13,0|| align=right|2,347|| align=right|0,207|| align=right|24,38|| align=right|3,595||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29033)||2085 T-1|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,172|| align=right|1,93|| align=right|5,436||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29034)||2149 T-1|| align=right|13,0|| align=right|3,105|| align=right|0,104|| align=right|7,31|| align=right|5,472||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29035)||2214 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,094|| align=right|4,14|| align=right|3,674||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29036)||3075 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,127|| align=right|0,160|| align=right|00,90|| align=right|5,528||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29037)||3165 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,171|| align=right|0,191|| align=right|2,46|| align=right|3,198||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29038)||4030 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,799|| align=right|0,152|| align=right|9,05|| align=right|4,683||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29039)||4514 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,081|| align=right|12,29|| align=right|4,112||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29040)||1002 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,112|| align=right|1,57|| align=right|3,538||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29041)||1050 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,120|| align=right|0,240|| align=right|11,00|| align=right|5,511||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29042)||1426 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,213|| align=right|0,129|| align=right|10,85|| align=right|5,759||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29043)||2024 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,765|| align=right|0,148|| align=right|8,62|| align=right|4,596||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29044)||2154 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,543|| align=right|0,036|| align=right|2,38|| align=right|4,055||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29045)||2255 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,315|| align=right|0,153|| align=right|5,41|| align=right|3,521||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29046)||2268 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,212|| align=right|0,146|| align=right|4,97|| align=right|5,755||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29047)||2278 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,214|| align=right|0,104|| align=right|2,34|| align=right|5,760||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29048)||3069 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,519|| align=right|0,042|| align=right|8,48|| align=right|3,998||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29049)||3083 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,322|| align=right|0,075|| align=right|6,30|| align=right|3,538||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29050)||3333 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,865|| align=right|0,072|| align=right|2,90|| align=right|4,850||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29051)||4212 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,126|| align=right|5,33|| align=right|3,506||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29052)||4258 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,071|| align=right|2,86|| align=right|4,047||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|29053 Muskau||4466 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,930|| align=right|0,069|| align=right|2,31|| align=right|7,789||HLD||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29054)||5097 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,773|| align=right|0,170|| align=right|12,13|| align=right|4,618||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29055)||5118 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,167|| align=right|0,080|| align=right|14,95|| align=right|5,636||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29056)||1055 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,559|| align=right|0,164|| align=right|10,53|| align=right|4,093||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29057)||1083 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|5,10|| align=right|4,066||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29058)||2077 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,204|| align=right|9,06|| align=right|3,529||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29059)||2151 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,036|| align=right|9,38|| align=right|3,448||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29060)||2157 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,109|| align=right|4,08|| align=right|3,440||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29061)||2193 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,202|| align=right|3,79|| align=right|4,080||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29062)||2324 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,283|| align=right|0,162|| align=right|4,55|| align=right|3,448||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29063)||2369 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,296|| align=right|0,092|| align=right|3,03|| align=right|3,478||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29064)||3129 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,154|| align=right|2,04|| align=right|4,034||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29065)||3447 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,065|| align=right|3,74|| align=right|4,149||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29066)||3527 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,045|| align=right|6,16|| align=right|3,496||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29067)||3856 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,029|| align=right|0,096|| align=right|9,95|| align=right|5,270||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29068)||4234 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,263|| align=right|22,44|| align=right|3,493||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29069)||4310 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,096|| align=right|5,68|| align=right|3,456||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29070)||4316 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,045|| align=right|5,83|| align=right|4,093||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29071)||5048 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,382|| align=right|0,132|| align=right|15,02|| align=right|6,219||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29072)||5089 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,136|| align=right|7,39|| align=right|3,472||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29073)||5130 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,124|| align=right|8,32|| align=right|3,476||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29074)||5160 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,867|| align=right|0,226|| align=right|13,96|| align=right|4,854||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29075)||1950 DA|| align=right|17,0|| align=right|1,699|| align=right|0,508|| align=right|12,19|| align=right|2,215||APL||22. februar 1950||Mt. Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(29076)||1972 TR8|| align=right|13,5|| align=right|2,566|| align=right|0,172|| align=right|12,58|| align=right|4,109||MBA||4. oktober 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(29077)||1975 SR|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,251|| align=right|2,42|| align=right|3,704||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(29078)||1975 SX1|| align=right|13,2|| align=right|3,000|| align=right|0,024|| align=right|9,02|| align=right|5,195||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(29079)||1975 XD|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,118|| align=right|7,36|| align=right|3,709||MBA||1. december 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|(29080)||1978 RK|| align=right|12,3|| align=right|3,158|| align=right|0,181|| align=right|18,13|| align=right|5,610||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(29081)||1978 SC5|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,200|| align=right|2,23|| align=right|3,793||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(29082)||1978 VG9|| align=right|15,2|| align=right|2,216|| align=right|0,199|| align=right|7,04|| align=right|3,299||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(29083)||1979 MG3|| align=right|12,7|| align=right|3,058|| align=right|0,081|| align=right|8,47|| align=right|5,347||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(29084)||1979 MD7|| align=right|14,9|| align=right|2,325|| align=right|0,177|| align=right|5,77|| align=right|3,546||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|29085 Sethanne||1979 SD|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,070|| align=right|3,90|| align=right|4,440||MBA||17. september 1979||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(29086)||1980 PY2|| align=right|13,4|| align=right|2,545|| align=right|0,133|| align=right|15,69|| align=right|4,060||MBA||4. avgust 1980||Observatorij Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(29087)||1980 VW2|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|6,15|| align=right|3,525||MBA||1. november 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(29088)||1981 DR2|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,158|| align=right|10,97|| align=right|4,406||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29089)||1981 DD3|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,087|| align=right|6,74|| align=right|4,556||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29090)||1981 EY3|| align=right|13,6|| align=right|3,142|| align=right|0,234|| align=right|8,19|| align=right|5,569||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29091)||1981 EF8|| align=right|13,2|| align=right|3,166|| align=right|0,165|| align=right|7,46|| align=right|5,633||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29092)||1981 EL10|| align=right|14,0|| align=right|2,742|| align=right|0,104|| align=right|4,81|| align=right|4,539||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29093)||1981 EQ10|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,198|| align=right|3,08|| align=right|3,714||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29094)||1981 ED11|| align=right|14,5|| align=right|2,442|| align=right|0,196|| align=right|7,71|| align=right|3,816||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29095)||1981 EK11|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,218|| align=right|9,43|| align=right|3,617||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29096)||1981 EW11|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,134|| align=right|1,48|| align=right|3,747||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29097)||1981 EC12|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,077|| align=right|5,25|| align=right|3,709||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29098)||1981 EN16|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,153|| align=right|7,57|| align=right|3,770||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29099)||1981 EQ16|| align=right|13,5|| align=right|3,200|| align=right|0,118|| align=right|13,35|| align=right|5,722||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29100)||1981 EE18|| align=right|14,8|| align=right|3,157|| align=right|0,176|| align=right|4,79|| align=right|5,608||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29101)||1981 EZ20|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,063|| align=right|1,16|| align=right|4,498||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29102)||1981 EA22|| align=right|13,9|| align=right|2,736|| align=right|0,024|| align=right|12,72|| align=right|4,526||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29103)||1981 EC22|| align=right|16,1|| align=right|2,165|| align=right|0,031|| align=right|1,64|| align=right|3,185||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29104)||1981 EO22|| align=right|16,1|| align=right|2,417|| align=right|0,138|| align=right|00,85|| align=right|3,758||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29105)||1981 EY22|| align=right|15,4|| align=right|2,156|| align=right|0,137|| align=right|3,30|| align=right|3,166||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29106)||1981 EL25|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,067|| align=right|6,14|| align=right|3,676||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29107)||1981 EO25|| align=right|13,2|| align=right|3,237|| align=right|0,074|| align=right|21,45|| align=right|5,824||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29108)||1981 EG26|| align=right|14,4|| align=right|2,756|| align=right|0,135|| align=right|9,25|| align=right|4,575||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29109)||1981 EO28|| align=right|14,0|| align=right|2,711|| align=right|0,050|| align=right|5,87|| align=right|4,462||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29110)||1981 ET29|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,103|| align=right|4,60|| align=right|5,721||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29111)||1981 EC33|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,170|| align=right|4,71|| align=right|3,629||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29112)||1981 EZ33|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,139|| align=right|4,03|| align=right|5,570||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29113)||1981 EA34|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,133|| align=right|8,67|| align=right|4,505||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29114)||1981 EB34|| align=right|16,3|| align=right|2,161|| align=right|0,031|| align=right|4,13|| align=right|3,177||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29115)||1981 EW38|| align=right|14,2|| align=right|2,752|| align=right|0,060|| align=right|4,12|| align=right|4,564||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29116)||1981 ED40|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,265|| align=right|11,07|| align=right|5,557||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29117)||1981 EK40|| align=right|13,9|| align=right|2,731|| align=right|0,127|| align=right|4,72|| align=right|4,512||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29118)||1981 EQ43|| align=right|16,5|| align=right|2,426|| align=right|0,135|| align=right|1,26|| align=right|3,778||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29119)||1981 EW45|| align=right|13,7|| align=right|3,235|| align=right|0,115|| align=right|4,75|| align=right|5,817||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29120)||1981 EY45|| align=right|13,6|| align=right|3,138|| align=right|0,191|| align=right|4,18|| align=right|5,558||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29121)||1981 QP2|| align=right|14,8|| align=right|2,217|| align=right|0,183|| align=right|6,10|| align=right|3,299||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|29122 Vasadze||1982 YR1|| align=right|14,4|| align=right|2,458|| align=right|0,219|| align=right|5,94|| align=right|3,852||MBA||24. december 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(29123)||1983 RA4|| align=right|13,9|| align=right|2,716|| align=right|0,260|| align=right|9,42|| align=right|4,476||MBA||2. september 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(29124)||1984 SW6|| align=right|15,1|| align=right|2,280|| align=right|0,190|| align=right|5,50|| align=right|3,441||MBA||28. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|29125 Kyivphysfak||1984 YL1|| align=right|14,0|| align=right|2,266|| align=right|0,137|| align=right|6,23|| align=right|3,410||MBA||17. december 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(29126)||1985 CU1|| align=right|13,7|| align=right|2,333|| align=right|0,238|| align=right|24,16|| align=right|3,563||MBA||11. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29127)||1985 FF2|| align=right|13,2|| align=right|2,748|| align=right|0,148|| align=right|6,77|| align=right|4,556||MBA||24. marec 1985||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(29128)||1985 RA1|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,189|| align=right|9,97|| align=right|4,039||MBA||13. september 1985||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29129)||1985 RG3|| align=right|14,5|| align=right|2,487|| align=right|0,178|| align=right|5,24|| align=right|3,922||MBA||6. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29130)||1986 EA5|| align=right|14,4|| align=right|2,677|| align=right|0,182|| align=right|00,41|| align=right|4,379||MBA||9. marec 1986||Observatorij Siding Spring||C.-I. Lagerkvist
|-
|(29131)||1986 QU1|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,199|| align=right|2,32|| align=right|3,700||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29132)||1987 BP1|| align=right|14,7|| align=right|2,543|| align=right|0,254|| align=right|5,46|| align=right|4,055||MBA||22. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|29133 Vargas||1987 KH5|| align=right|13,7|| align=right|2,640|| align=right|0,170|| align=right|14,02|| align=right|4,288||MBA||29. maj 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(29134)||1987 RW|| align=right|14,0|| align=right|2,271|| align=right|0,174|| align=right|5,83|| align=right|3,421||MBA||12. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29135)||1987 SZ2|| align=right|14,5|| align=right|2,264|| align=right|0,137|| align=right|7,46|| align=right|3,406||MBA||21. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(29136)||1987 SQ4|| align=right|13,9|| align=right|2,772|| align=right|0,210|| align=right|7,19|| align=right|4,615||MBA||25. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|29137 Alanboss||1987 UY1|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,221|| align=right|24,96|| align=right|3,472||MBA||18. oktober 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(29138)||1988 BE4|| align=right|13,7|| align=right|3,025|| align=right|0,153|| align=right|10,39|| align=right|5,261||MBA||20. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29139)||1988 CP|| align=right|13,9|| align=right|2,414|| align=right|0,196|| align=right|12,52|| align=right|3,751||MBA||15. februar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29140)||1988 CG4|| align=right|14,7|| align=right|2,380|| align=right|0,121|| align=right|6,01|| align=right|3,672||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29141)||1988 CZ4|| align=right|15,1|| align=right|2,423|| align=right|0,054|| align=right|6,99|| align=right|3,772||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29142)||1988 CR7|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,146|| align=right|2,62|| align=right|3,788||MBA||15. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29143)||1988 DK|| align=right|13,6|| align=right|3,076|| align=right|0,176|| align=right|9,32|| align=right|5,394||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(29144)||1988 FB|| align=right|13,5|| align=right|2,401|| align=right|0,153|| align=right|2,62|| align=right|3,720||MBA||16. marec 1988||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(29145)||1988 FE|| align=right|14,0|| align=right|2,415|| align=right|0,181|| align=right|10,29|| align=right|3,753||MBA||16. marec 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|29146 McHone||1988 FN|| align=right|13,7|| align=right|2,400|| align=right|0,244|| align=right|23,62|| align=right|3,718||MBA||17. marec 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(29147)||1988 GG|| align=right|13,7|| align=right|2,388|| align=right|0,219|| align=right|25,60|| align=right|3,690||MBA||11. april 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|29148 Palzer||1988 JE|| align=right|13,0|| align=right|3,227|| align=right|0,180|| align=right|3,74|| align=right|5,796||MBA||10. maj 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(29149)||1988 RE1|| align=right|13,4|| align=right|2,591|| align=right|0,106|| align=right|14,63|| align=right|4,171||MBA||9. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(29150)||1988 RM5|| align=right|12,8|| align=right|2,612|| align=right|0,102|| align=right|15,03|| align=right|4,221||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29151)||1988 RE11|| align=right|14,1|| align=right|2,700|| align=right|0,159|| align=right|7,28|| align=right|4,435||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(29152)||1988 RA13|| align=right|14,7|| align=right|2,168|| align=right|0,148|| align=right|4,46|| align=right|3,192||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(29153)||1988 SY2|| align=right|13,8|| align=right|2,635|| align=right|0,278|| align=right|12,83|| align=right|4,276||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(29154)||1988 VC1|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,132|| align=right|11,70|| align=right|4,274||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(29155)||1988 XE|| align=right|13,1|| align=right|2,649|| align=right|0,296|| align=right|12,75|| align=right|4,311||MBA||2. december 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29156)||1989 CH|| align=right|12,7|| align=right|2,846|| align=right|0,206|| align=right|16,13|| align=right|4,800||MBA||3. februar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29157)||1989 ET1|| align=right|14,1|| align=right|2,295|| align=right|0,107|| align=right|6,24|| align=right|3,476||MBA||11. marec 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(29158)||1989 EE3|| align=right|13,9|| align=right|3,110|| align=right|0,129|| align=right|16,59|| align=right|5,483||MBA||2. marec 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29159)||1989 GB|| align=right|13,4|| align=right|2,392|| align=right|0,066|| align=right|13,64|| align=right|3,699||MBA||2. april 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(29160)||1989 SP1|| align=right|13,9|| align=right|2,564|| align=right|0,086|| align=right|5,05|| align=right|4,105||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29161)||1989 SF2|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,163|| align=right|8,92|| align=right|4,192||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29162)||1989 SD4|| align=right|13,6|| align=right|2,580|| align=right|0,045|| align=right|15,15|| align=right|4,143||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29163)||1989 SF14|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,132|| align=right|13,86|| align=right|4,064||MBA||26. september 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(29164)||1989 UA|| align=right|12,8|| align=right|2,546|| align=right|0,100|| align=right|10,78|| align=right|4,063||MBA||20. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(29165)||1989 UK1|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,275|| align=right|11,62|| align=right|4,090||MBA||26. oktober 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29166)||1989 VP1|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,128|| align=right|13,34|| align=right|4,110||MBA||3. november 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29167)||1989 WC2|| align=right|13,3|| align=right|2,558|| align=right|0,175|| align=right|9,32|| align=right|4,091||MBA||29. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29168)||1990 KJ|| align=right|13,4|| align=right|2,309|| align=right|0,178|| align=right|24,22|| align=right|3,508||MBA||20. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(29169)||1990 OC1|| align=right|12,6|| align=right|3,030|| align=right|0,084|| align=right|10,90|| align=right|5,274||MBA||22. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(29170)||1990 OA3|| align=right|12,8|| align=right|2,979|| align=right|0,088|| align=right|9,01|| align=right|5,140||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(29171)||1990 QK3|| align=right|14,4|| align=right|2,307|| align=right|0,125|| align=right|6,26|| align=right|3,504||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(29172)||1990 QL4|| align=right|12,4|| align=right|3,001|| align=right|0,014|| align=right|10,20|| align=right|5,199||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(29173)||1990 QW4|| align=right|14,2|| align=right|2,305|| align=right|0,151|| align=right|8,67|| align=right|3,499||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(29174)||1990 QJ6|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,189|| align=right|00,59|| align=right|5,356||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29175)||1990 QP6|| align=right|14,4|| align=right|2,283|| align=right|0,116|| align=right|5,58|| align=right|3,448||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29176)||1990 QJ10|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,102|| align=right|1,99|| align=right|5,350||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29177)||1990 RF7|| align=right|13,7|| align=right|3,142|| align=right|0,163|| align=right|2,38|| align=right|5,567||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29178)||1990 RW8|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,195|| align=right|6,70|| align=right|3,524||MBA||13. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(29179)||1990 RT13|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,074|| align=right|2,34|| align=right|3,592||MBA||14. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29180)||1990 SW1|| align=right|14,1|| align=right|2,354|| align=right|0,297|| align=right|25,47|| align=right|3,611||MBA||22. september 1990||Observatorij Palomar||B. Roman
|-
|(29181)||1990 SE6|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,116|| align=right|7,24|| align=right|3,560||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29182)||1990 ST6|| align=right|13,4|| align=right|3,109|| align=right|0,138|| align=right|4,56|| align=right|5,482||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29183)||1990 SQ7|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,208|| align=right|3,25|| align=right|3,672||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29184)||1990 SL10|| align=right|14,4|| align=right|2,321|| align=right|0,106|| align=right|14,04|| align=right|3,536||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(29185)||1990 TG8|| align=right|12,9|| align=right|3,094|| align=right|0,225|| align=right|17,38|| align=right|5,441||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29186)||1990 UD2|| align=right|13,7|| align=right|2,411|| align=right|0,053|| align=right|7,31|| align=right|3,742||MBA||26. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(29187)||1990 US3|| align=right|12,7|| align=right|3,160|| align=right|0,153|| align=right|7,30|| align=right|5,617||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29188)||1990 UW3|| align=right|15,0|| align=right|2,390|| align=right|0,149|| align=right|3,21|| align=right|3,693||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29189)||1990 UY3|| align=right|12,9|| align=right|3,118|| align=right|0,230|| align=right|9,99|| align=right|5,504||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29190)||1990 UZ4|| align=right|13,0|| align=right|3,188|| align=right|0,168|| align=right|8,45|| align=right|5,690||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29191)||1990 UQ5|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,126|| align=right|6,89|| align=right|3,437||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29192)||1990 VK2|| align=right|13,0|| align=right|3,082|| align=right|0,281|| align=right|8,12|| align=right|5,410||MBA||11. november 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(29193)||1990 WD1|| align=right|13,3|| align=right|3,152|| align=right|0,168|| align=right|14,46|| align=right|5,595||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29194)||1990 WJ4|| align=right|14,2|| align=right|2,407|| align=right|0,058|| align=right|6,57|| align=right|3,734||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29195)||1990 WF5|| align=right|15,1|| align=right|2,485|| align=right|0,103|| align=right|7,48|| align=right|3,916||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29196)||1990 YY|| align=right|11,7|| align=right|5,272|| align=right|0,054|| align=right|3,86|| align=right|12,11||JUT||19. december 1990||McGraw-Hill||R. P. Binzel
|-
|29197 Gleim||1991 AQ2|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,176|| align=right|00,07|| align=right|3,857||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|29198 Weathers||1991 DW|| align=right|12,7|| align=right|2,600|| align=right|0,101|| align=right|16,60|| align=right|4,192||MBA||18. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(29199)||1991 FZ|| align=right|12,7|| align=right|2,550|| align=right|0,053|| align=right|13,66|| align=right|4,072||MBA||17. marec 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(29200)||1991 FX2|| align=right|12,6|| align=right|2,588|| align=right|0,173|| align=right|13,28|| align=right|4,162||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29201)||1991 GO4|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,192|| align=right|11,39|| align=right|4,333||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29202)||1991 GH8|| align=right|13,8|| align=right|2,695|| align=right|0,192|| align=right|11,36|| align=right|4,422||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|29203 Schnitger||1991 GS10|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,145|| align=right|4,47|| align=right|4,206||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|29204 Ladegast||1991 GB11|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,060|| align=right|9,19|| align=right|4,080||MBA||11. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29205)||1991 NM6|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,070|| align=right|5,81|| align=right|4,534||MBA||11. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29206)||1991 PX10|| align=right|14,9|| align=right|2,211|| align=right|0,201|| align=right|8,51|| align=right|3,286||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(29207)||1991 RG2|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,192|| align=right|5,47|| align=right|3,396||MBA||6. september 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|29208 Halorentz||1991 RT2|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,195|| align=right|4,31|| align=right|3,348||MBA||9. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29209)||1991 RV7|| align=right|15,0|| align=right|2,211|| align=right|0,179|| align=right|6,26|| align=right|3,286||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(29210)||1991 RB12|| align=right|13,4|| align=right|2,808|| align=right|0,173|| align=right|12,76|| align=right|4,706||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29211)||1991 RY15|| align=right|13,0|| align=right|2,886|| align=right|0,064|| align=right|2,99|| align=right|4,901||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|29212 Zeeman||1991 RA41|| align=right|14,0|| align=right|2,884|| align=right|0,044|| align=right|2,32|| align=right|4,896||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29213)||1991 SJ|| align=right|14,3|| align=right|2,197|| align=right|0,117|| align=right|5,21|| align=right|3,255||MBA||29. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(29214)||1991 TL6|| align=right|13,5|| align=right|2,880|| align=right|0,141|| align=right|2,98|| align=right|4,886||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29215)||1991 UE|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,112|| align=right|2,75|| align=right|3,437||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29216)||1991 VX5|| align=right|12,6|| align=right|2,985|| align=right|0,049|| align=right|10,86|| align=right|5,156||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29217)||1991 VV12|| align=right|13,5|| align=right|2,984|| align=right|0,153|| align=right|3,85|| align=right|5,154||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29218)||1992 AY|| align=right|12,4|| align=right|3,125|| align=right|0,154|| align=right|15,38|| align=right|5,524||MBA||4. januar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(29219)||1992 BJ|| align=right|14,5|| align=right|2,365|| align=right|0,134|| align=right|2,92|| align=right|3,637||MBA||24. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29220)||1992 BC2|| align=right|13,0|| align=right|3,005|| align=right|0,127|| align=right|8,55|| align=right|5,208||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29221)||1992 BW3|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,193|| align=right|6,45|| align=right|3,434||MBA||28. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29222)||1992 BU4|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,259|| align=right|6,42|| align=right|3,548||MBA||29. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29223)||1992 DW2|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,229|| align=right|3,15|| align=right|3,633||MBA||23. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29224)||1992 DD7|| align=right|14,6|| align=right|2,409|| align=right|0,038|| align=right|7,58|| align=right|3,738||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29225)||1992 DW7|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,103|| align=right|2,65|| align=right|3,810||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29226)||1992 DH8|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,128|| align=right|3,24|| align=right|3,732||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|29227 Wegener||1992 DY13|| align=right|14,1|| align=right|2,385|| align=right|0,190|| align=right|2,47|| align=right|3,683||MBA||29. februar 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29228)||1992 EC|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,069|| align=right|6,81|| align=right|3,629||MBA||2. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29229)||1992 EE1|| align=right|13,5|| align=right|2,362|| align=right|0,184|| align=right|26,80|| align=right|3,631||MBA||10. marec 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(29230)||1992 ED4|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,140|| align=right|2,69|| align=right|5,686||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29231)||1992 EG4|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,132|| align=right|3,08|| align=right|5,574||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29232)||1992 EH4|| align=right|14,9|| align=right|2,357|| align=right|0,117|| align=right|3,09|| align=right|3,618||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29233)||1992 EP6|| align=right|14,3|| align=right|2,356|| align=right|0,039|| align=right|5,73|| align=right|3,616||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29234)||1992 EC7|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,178|| align=right|7,41|| align=right|3,716||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29235)||1992 EU13|| align=right|13,5|| align=right|2,304|| align=right|0,262|| align=right|6,12|| align=right|3,496||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29236)||1992 EB14|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,121|| align=right|00,61|| align=right|3,722||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29237)||1992 EG14|| align=right|14,8|| align=right|2,346|| align=right|0,103|| align=right|3,90|| align=right|3,592||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29238)||1992 EE17|| align=right|14,8|| align=right|2,438|| align=right|0,121|| align=right|2,77|| align=right|3,807||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29239)||1992 EJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,415|| align=right|0,048|| align=right|7,98|| align=right|3,753||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29240)||1992 GE3|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,168|| align=right|10,86|| align=right|4,159||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29241)||1992 GA5|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,297|| align=right|3,93|| align=right|4,262||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29242)||1992 HB4|| align=right|14,1|| align=right|1,939|| align=right|0,075|| align=right|21,10|| align=right|2,700||MBA||23. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29243)||1992 JC1|| align=right|14,8|| align=right|2,470|| align=right|0,137|| align=right|8,22|| align=right|3,882||MBA||3. maj 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29244)||1992 OV1|| align=right|13,1|| align=right|2,604|| align=right|0,160|| align=right|13,17|| align=right|4,201||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29245)||1992 PZ|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,120|| align=right|1,73|| align=right|4,254||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|29246 Clausius||1992 RV|| align=right|13,5|| align=right|2,741|| align=right|0,170|| align=right|8,68|| align=right|4,538||MBA||2. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29247)||1992 RC4|| align=right|14,2|| align=right|2,684|| align=right|0,087|| align=right|1,65|| align=right|4,395||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29248)||1992 SB10|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,058|| align=right|5,61|| align=right|4,522||MBA||27. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29249)||1992 SN12|| align=right|13,9|| align=right|2,780|| align=right|0,077|| align=right|00,69|| align=right|4,635||MBA||26. september 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(29250)||1992 SO17|| align=right|14,1|| align=right|2,773|| align=right|0,176|| align=right|7,59|| align=right|4,616||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov

en:List of minor planets/29901–30000
zh:小行星列表/29901-30000